Helmern ist der Name von Ortschaften in Nordrhein-Westfalen:

 Helmern (Bad Wünnenberg), Stadtteil von Bad Wünnenberg im Kreis Paderborn
 Helmern (Willebadessen), Stadtteil von Willebadessen im Kreis Höxter